

Patronyme 

 Adrienne Wilkinson (1977-), actrice américaine ;
  ;
 Amie Wilkinson (née en 1968), mathématicienne américaine ;
 Brett Wilkinson (né en 1983), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Cyril Wilkinson (1884-1970), joueur britannique de hockey sur gazon ;
 Christopher Wilkinson (né en 1950), scénariste et producteur américain ;
 David Wilkinson (1935-2002); astrophysicien américain ;
 Denys Wilkinson (1922-2016), physicien nucléaire britannique ;
 Edward Wilkinson (1902-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ellen Wilkinson (1891-1947), femme politique et écrivain britannique, qui mit en place la gratuité de l'enseignement secondaire ;
 Sir Geoffrey Wilkinson (1921-1996), chimiste britannique ;
  ;
 Hannah Wilkinson (née en 1992), footballeuse néo-zélandaise ;
 Ian Wilkinson (né en 1979), coureur cycliste britannique ;
 Isaac Wilkinson (1695-1784), industriel britannique, père de John et William Wilkinson ;
  ;
  ;
 Sir John Gardner Wilkinson (1797-1875), égyptologue britannique ;
 Jonny Wilkinson (né en 1979), joueur anglais de rugby à XV ;
 Laura Wilkinson (née en 1977), plongeuse américaine ;
 Lauren Wilkinson (née en 1989), rameuse d'aviron canadienne ;
 Leland Wilkinson (1944-2021), statisticien américain ;
  ;
 Marc Wilkinson (né en 1929), compositeur et acteur britannique ;
 Marcia Wilkinson (1919-2013), neurologue et chercheuse anglaise ;
 Mary Wilkinson (née en 1980), coureuse de fond anglaise ;
 Michael Wilkinson (né en 1965), costumier australien ;
  ;
 Rhian Wilkinson (née en 1982), joueuse canadienne de football ;
 Richard Wilkinson (né en 1943), épidémiologiste britannique ;
 Richard H. Wilkinson (né en 1951), égyptologue américain ;
 Robert Wylkynson (parfois Wilkinson) (vers 1450–après 1515), compositeur anglais ;
 Tom Wilkinson (né en 1948), acteur britannique ;
 Trevor Wilkinson (né en 1960), joueur de squash sud-africain ;
 Tudor Wilkinson (1879-1969), collectionneur d'art américain ;
 Victoria Wilkinson (née en 1978), athlète britannique ;
 William Wilkinson (mort en 1808), entrepreneur britannique, frère de John et fils d'Isaac Wilkinson.

Industrie 
 Wilkinson Sword, marque britannique de rasoirs
 Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, sonde spatiale américaine

Toponyme 

 Wilkinson, une rivière de la West Coast dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 .

Autre 
 Diviseur de Wilkinson, en électronique

Patronyme anglais